El Turó de Sant Joan és una muntanya de 342 metres que es troba entre els municipis de Mieres, a la comarca de la Garrotxa i de Sant Miquel de Campmajor, a la comarca del Pla de l'Estany.

Referències 

Muntanyes de Mieres
Muntanyes de Sant Miquel de Campmajor